«Зави́ша» () — польский футбольный клуб из города Быдгощ, выступавший в Экстраклассе. Назван в честь средневекового рыцаря Завиши Чёрного. Помимо футбольной команды, клуб образуют атлетический, боксёрский, гребной, гимнастический, стрелковый и парашютный разделы.

История

Завиша взяла Кубок Польши в сезоне 2013-14, 6-5 по пенальти после нулевых 120 минут против Заглембе  и Суперкубок Польши, и получили квалификацию в отборочном раунде Лиги Кубок УЕФА. 

После того, как клуб занял 5-е место в 2015-16-16 годах, он не получил лицензию на следующий сезон из-за финансовых проблем и распущен. Восстановленный клуб SP Zawisza начал сезон 2016-17 в Класе B, группа Быдгощ III, которая находится в 8-м ярусе польского футбола.

Достижения 
 Обладатель Кубка Польши: 2013/14
 Обладатель Суперкубка Польши: 2014

Состав команды

«Завиша» в еврокубках 
 Данные на 25 марта 2022 года

 Домашние игры выделены жирным шрифтом

Стадион

Известные игроки 

 Збигнев Бонек
 Анджей Броньчик
 Славомир Войцеховский
 Павел Крышалович
 Аркадюш Онышко
 Войцех Лободзиньский
 Стефан Маевский
 Пётр Новак
 Ваан Геворгян
 Лукаш Навотчиньский

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт клуба
Сайт болейщиков

Футбольные клубы Польши
Спорт в Быдгоще